Хуан Карвахаль Алиага (, род. 1930) — боливийский шахматист.

Один из сильнейших боливийских шахматистов 1960-х гг. В 1962 г. оспаривал звание чемпиона Боливии в матче с С. Умересом, в 1964 г. — с М. Лопесом.

В составе сборной Боливии участник шахматных олимпиад 1964, 1966 и 1972 гг. (в 1964 и 1966 гг. команда занимала 3-е место в финале D), а также Панамериканского командного чемпионата 1971 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Х. Карвахаля в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Карвахаля на сайте 365Chess
 Личная карточка Х. Карвахаля на сайте 365Chess (матчи 1962 и 1964 гг.)
 Личная карточка Х. Карвахаля на сайте 365Chess (Олимпиада 1972 г.)

Шахматисты Боливии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад